Carbasius kan verwijzen naar de volgende personen:
 Carbasius (geslacht), Hoorns regentengeslacht
 Cornelius Carbasius, lid van het Wetgevend Lichaam, president van het Hooggerechtshof en lid van de Raad van State
 Gerard Lodewijk Carbasius, schout van Berkhout tussen 1818 en 1824
 Henrick Carbasius Boudewijnszoon (1761 - 1823), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 Nicolaas Carbasius, burgemeester van Oudendijk tussen 1821 en 1850
 Fransje Carbasius (1885 - 1984), Nederlands kunstenares